World Grand Prix 2020 (grudzień) – siódmy rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2020/2021. Turniej ten rozegrany został w dniach 14-20 grudnia 2020 roku.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: £ 100 000
II Miejsce: £ 40 000
Półfinalista: £ 20 000
Ćwierćfinalista: £ 12 500
Runda 2: £ 7 500
Runda 1: £ 5 000

Najwyższy break turnieju: £ 10 000

Pula nagród: £ 380 000

Rozstawienie

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe 
 143, 134, 112, 100  Mark Selby
 142, 122, 109, 107, 107, 101, 101, 100  Judd Trump
 142  Mark Allen
 139  Kyren Wilson
 137, 111  Zhao Xintong
 137  Ding Junhui
 137  Lu Ning
 136  Michael Holt
 134  Hossein Vafaei
 132  Stuart Bingham
 130, 127, 112, 111, 110, 109  Jack Lisowski
 128, 108  Anthony McGill
 128  Xiao Guodong
 117  Martin Gould
 116  Robert Milkins
 114  John Higgins
 112  Allister Carter
 112  Barry Hawkins
 108, 105  Ronnie O’Sullivan
 100  Robbie Williams

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 World Grand Prix 2020 w serwisie snookerworld.pl
 wst.tv

Rankingowe turnieje snookerowe
2020 w Anglii
Sport w Milton Keynes
2020 w snookerze